Паради́з, иногда Паради́с (от  — «рай») — название, а также фамилия:

Фамилия 
 Парадиз, Александр Лазаревич — депутат Государственной думы.
 Парадиз, Ева (1920—1946) — надзирательница нацистского концлагеря Штуттгоф, военная преступница.
 Парадиз, Леопольд (ум. 1782) — австрийский артист балета, балетмейстер и педагог, с 1759 года работавший в России.
 Парадиз, Георг (1847—1901) — актёр и театральный антрепренёр, основатель театра «Парадиз».

Топоним 
 Парадиз (Новый Свет) — винодельческое имение князя Л. С. Голицына в Крыму, в окрестностях Судака. 
 Парадиз — название посёлка Новый Свет в имении князя Л. С. Голицына до 1912 года.
 Гран-Парадизо — гора в Грайских Альпах, высочайшая вершина Италии.
 Гран-Парадизо — старейший национальный парк Италии в окрестностях одноимённой вершины.

В культуре 
 «Парадиз» — частный театр в Москве, на Б. Никитской улице, основанный в 1885 году Георгом Парадизом.
 «Парадис» — коктейль из джина, абрикосового ликёра и апельсинового сока.

Кинематограф 
 «Парадиз» — российско-армянская кинокомпания, основанная в 2003 году.
 «Парадиз по-гавайски» — музыкальная кинокомедия с Элвисом Пресли в главной роли (США, 1966).
 «Новый кинотеатр „Парадизо“» — фильм Джузеппе Торнаторе, лауреат премии «Оскар» (Италия — Франция, 1988).

В спорте 
 «Парадиз» — команда по синхронному фигурному катанию из Санкт-Петербурга.

См. также